Trinkle steht für:

 (24204) Trinkle, Asteroid

Trinkle ist der Familienname folgender Personen:
 Elbert Lee Trinkle (1876–1939), US-amerikanischer Politiker
 Ken Trinkle (1919–1976), US-amerikanischer Baseballspieler